Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул, перемігши у фіналі пару Світлана Кузнецова і Мартіна Навратілова з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 ITF Tournament Profile 

Жінки, парний розряд
2003 у жіночому тенісі
2003 в американському спорті